Antonius van Egypte, een heilige in het christendom
 Sint-Antonius Abt (molen), een windmolen te Borkel en Schaft